Vironsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vironsaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Vironsaaret (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar